

Місцевість:
 Куликове — історична місцевість, селище і мікрорайон у Деснянському і Дніпровському районах міста Києва.
Села:
 Куликове — Донецька область, Новоазовський район

 Куликове — колишня назва села Коломацьке (Полтавська область, Полтавський район)

Куликове () — село, Мінська область}, Мядельський район

Див. також 
 Куликове поле (значення)